Stanisław Bohdanowicz (1868–1938) – ziemianin, działacz gospodarczy.
 Stanisław Bohdanowicz (1927–2021) – polski harcmistrz, naczelnik ZHP w latach 1969–1974, działacz PCK.

Przypisy